Эмпо́риум может означать:

Торговые центры, магазины 
  — торговый центр в Бангкоке (Таиланд).
  — сеть американских магазинов (1955—2003).
  — сеть американских магазинов (1896—1995).

Прочее 
  — речной порт в Древнем Риме.
  — боро в Пенсильвании (США).
«Небесный эмпориум благодетельных знаний» — вымышленная энциклопедия

См. также 
 Эмпорий
 Эмпоры
 Эмпория
 Эмпорион
 
Вымышленные персонажи
 Эмпорио Альниньё
 Эмпорио Иванков